Obory kan syfta på följande platser:

Polen 

 Obory (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat kwidzyński, 
 Obory (ort i Polen, Kujavien-Pommerns vojvodskap), Powiat golubsko-dobrzyński,

Tjeckien 

 Obory (ort i Tjeckien), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar